

Села:
 Проходи — Волинська область, Камінь-Каширський район, колишній (до 2020 року) Любешівський район
 Проходи — Сумська область, Краснопільський район

Села:
 Проходи — Мінська область, Борисовський район
 Проходи — Мінська область, Логойський район